Provincia Lleida
Leida